Мармань — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Мармань — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Мармань — коммуна во Франции, департамент Шер